Шанхайский диалект (самоназвание: 上海閒話 Zanhererau , 沪语 wugniu [ɦu ɲy]; ) — это китайский диалект группы у, распространённый в Шанхае. Шанхайский и другие уские диалекты непонятны на слух носителям севернокитайского языка. Благодаря тому, что современные шанхайцы являются потомками иммигрантов нескольких волн, шанхайский диалект является наиболее представительным среди северных (тайхуских) диалектов группы у, он содержит слова и выражения, встречающиеся на всей зоне распространения северных уских диалектов. Помимо этого, шанхайский — самый большой диалект группы у по числу носителей: до 14 млн человек.

Шанхайский диалект, как и другие диалекты группы у, обладает большим фонетическим разнообразием — в нём много согласных и чистых гласных. В шанхайском и других уских диалектах есть звонкие согласные, отсутствующие в северных диалектах и кантонском. Шанхайский не взаимопонятен ни с одним севернокитайским диалектом. С пекинским диалектом у шанхайского общие 28,9 % лексики. Тем не менее, современный шанхайский испытывает сильное фонетическое влияние путунхуа.

История 
Шанхайский диалект изучали с середины XIX века; благодаря постоянному притоку мигрантов, начавшемуся в то же время, с 1850-х годов шанхайский постоянно меняется. Первые работы о нём были опубликованы в 1853 и 1862 году. Следующая волна интереса поднялась в 1920-х: Чжао Юаньжэнь и Бернхард Карлгрен описали множество диалектов, включая шанхайский. Чжао обратил особое внимание на наличие вариативности, обусловленной крупнейшей миграцией из Сучжоу.

Использование шанхайского в школах было запрещено в 1985 году. В 1992 году учащихся начали поощрять рассказывать преподавателям о случаях использования другими детьми шанхайского; нарушителей подвергали наказаниям.

По одним данным, шанхайский является основным языком общения 45 % местных семей. С другой стороны, в 2011 году всего 38 % шанхайских пятиклассников сообщили, что разговаривают на шанхайском в семье. Имеются признаки начавшейся языковой смерти шанхайского диалекта.

Периодически предпринимаются попытки сохранения шанхайского диалекта: в 2014 году, например, в 20 детских садах была начата программа, поощряющая детей и воспитателей говорить на шанхайском

Фонетика 
В шанхайском, как и в других китайских языках и диалектах, используется членение слога на необязательную инициаль и финаль. Кроме того, каждый слог имеет тон.

Инициали 

Звонкие взрывные согласные произносятся глухо со слабой фонацией в ударных слогах, начинающих слово. Эта фонация часто встречается в слогах с нулевой инициалью, слогах, начинающихся с аффрикат и фрикативов, а также с сонорных согласных. В интервокальной позиции эти согласные являются звонкими.

Финали 
Ниже приведена таблица всех возможных финалей шанхайского диалекта, записанная международным фонетическим алфавитом:

 Слогообразующие фрикативы:       ~~.

Среднекитайская финаль  сохранилась как , а  и  либо превратились в , либо исчезли. Терминали    превратились в гортанную смычку, .

Тоны 
В шанхайском насчитывается пять тонов (у изолированно произносимых слогов). Три из них иньские (в терминологии среднекитайской фонетики; инь-шан и инь-цюй слились), два — янские (ян-пин, ян-шан и ян-цюй также слились). Иньские тоны произносятся немного более высоким голосом, чем янские. Тоны «жуй» резко обрываются, оканчиваясь гортанной смычкой .

В шанхайском контрастируют два фонологических тона: понижающийся и повышающийся. Они образуются из пяти вышеупомянутых в результате сандхи: рисунок тонов каждого слова зависит только от тона его первого слога.

Факторы, приведшие в среднекитайском к разделению тонов на иньские и янские, до сих пор существуют во всех уских диалектах: янские тоны присутствуют в слогах со звонкими инициалями (, , , , , , , , , , , , , , ).

Слова и выражения

Литературное и шанхайское произношения

Изменения в речи молодых носителей 
Фонетический строй шанхайского c 1990-х годов начал быстро приближаться к путунхуа. Популярна лениция инициалей: отсутствующие в путунхуа звуки либо исчезают вовсе, либо оглушаются. К примеру, среди 10—15-летних более 84 % детей опускают инициаль . Помимо этого, имеются следующие изменения:
  →  или ;
  →  или исчезает;
  исчезает или теряет слабую фонацию;
 все звонкие согласные оглушаются;
 исчезает слогообразующий , ;
  →  или .

Гласные [e] и [ɛ] находились в процессе слияния; в конце 1980-х годов считалось, что слияние уже завершено, однако под влиянием путунхуа начался обратный процесс.

Благодаря путунхуа в шанхайском около 1950-х годов появилась медиаль /y/.

Имеются следы исчезновения тонов низкого регистра. Краткий тон у слогов с закрытой финалью удлиняется. Изменяется и рисунок тонов: многосложные слова разбивают на группы слогов, к которым применяются соответствующие правила (пятисложное слово, к примеру, произносится как сочетание двусложного и трёхсложного).

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 
 

Шанхай
Китайские языки и диалекты